In the Ghetto (Mac Davis), pjesma Maca Davisa koju je popularizirao Elvis Presley
In the Ghetto (Busta Rhymes), pjesma Busta Rhymesa
In the Ghetto (Maiko Zulu), album Maikoa Zulua